Gypsy Sun and Rainbows – amerykański zespół założony w lipcu 1969 roku przez Jimiego Hendriksa, Mitcha Mitchella oraz Billy'ego Coxa. Dał jedynie 3 koncerty – 18 sierpnia na Festiwalu Woodstock, 5 września w nowojorskim Harlemie i 10 września na otwarciu klubu Salvation, następnie został rozwiązany.

Skład 
 Jimi Hendrix – wokal, gitara prowadząca
 Mitch Mitchell – perkusja
 Billy Cox – gitara basowa
 Juma Sultan – instrumenty perkusyjne
 Larry Lee – gitara rytmiczna, wokal (w piosenkach Mastermind i Gypsy Woman)
 Jerry Velez – kongi

Dyskografia 
 1994 – Woodstock
 1999 – Live at Woodstock
 2005 – Live at Woodstock Deluxe Edition (2 DVD)

Bibliografia 
 Live at Woodstock 2 CD – książeczka, Universal, Experience Hendrix 1999

Linki zewnętrzne 
 Informacje o zespole na Wikii o Jimim Hendriksie

Amerykańskie zespoły rhythmandbluesowe
Amerykańskie zespoły bluesowe
Amerykańskie zespoły rockowe
Jimi Hendrix